Trois navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Nubian :

le , un destroyer de classe Tribal lancé en 1909 et torpillé en 1916 ;
le , un destroyer de classe Tribal lancé en 1937 et démoli en 1949 ;
le , une frégate de classe Tribal lancée en 1960 et coulée comme cible en 1987.

Nubian